Dobro Polje su naselje u općini Kalinovik, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

Religija 
Uz Dobro Polje nalazi se nekropola stećaka.

Izvori 

 Naselja u Republici Srpskoj